La chapelle de la Perroche est une chapelle située à Dolus-d'Oléron, dans le département français de la Charente-Maritime en région Nouvelle-Aquitaine.

Historique 

Vers la fin du  et le début du , un prieuré est fondé sous le vocable de Saint Médard par les chanoines réguliers de saint Augustin de l'abbaye Notre-Dame de Chancelade et relevant de l'abbaye de Sablonceaux.

La chapelle est inscrite au titre des monuments historiques par arrêté du .

Architecture

Intérieur

Extérieur

Galerie

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des monuments historiques de la Charente-Maritime
 Églises de la Charente-Maritime

Liens externes

Perroche
Monument historique inscrit en 1988
Église monument historique en Charente-Maritime
Monument sur l'Île d'Oléron
Prieuré en Charente-Maritime
Prieuré augustin en France